Hadorn ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hadorn (1902–1976), Schweizer Zoologe und Hochschullehrer
 Fabienne Hadorn (* 1975), Schweizer Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin
 Hans-Beat Hadorn (* 1933), Schweizer Kinderarzt
 Lea Hadorn (* 1971), Schweizer Schauspielerin 
 Margrit Staub-Hadorn (1941–2007), Schweizer Moderatorin
 Philipp Hadorn (* 1967), Schweizer Politiker (SP)
 Wilhelm Hadorn (1869–1929), Schweizer Theologe